Andrzej Bogucki (1904–1978) – aktor
 Antoni Bogucki (1880–1956) – prawnik, senator
 Dariusz Bogucki (1927–2002) – żeglarz
 Jacek Bogucki (ur. 1959) – polityk, inżynier
 Józef Symeon Bogucki (1816–1855) – powieściopisarz
 Karol Bogucki (1868–1941) – ksiądz
 Kasper Bogucki (????) – pułkownik
 Marek Bogucki (ur. 1968) – aktor
 Michał Konstanty Bogucki (1860–1935) – filolog
 Mieczysław Adam Bogucki (1884–1965) – biolog
 Roman Bogucki (1904–1943) – oficer GL
 Ryszard Bogucki (ur. 1969) – biznesmen, zabójca
 Tadeusz Bogucki (1921–1986) – aktor
 Teofil Bogucki (1908–1987) – duchowny
 Wacław Bogucki (1884–1937) – komunista
 Wincenty Bogucki (1871–1929) – lekarz
 Władysław Bogucki (1910–1992) – inżynier, rektor